Vollständiger Medaillenspiegel der Asienspiele 2010, die vom 12. bis 27. November in Guangzhou, Volksrepublik China stattfanden. Bei identischer Medaillenbilanz sind die Länder auf dem gleichen Rang geführt und alphabetisch geordnet.

Medaillenspiegel
2010